2 miejscowości w Polsce:
 Rówienko – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Rówienko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek